ADX steht für:
 Add-Carry Instruction Extensions, Befehlssatzerweiterung für Langzahlarithmetik von Intel-Prozessoren
 ADX (Audio), Audioformat
 die Sicherheitsstufe ADX im Gefängnissystem der Vereinigten Staaten
 ADX-Dateiformat des Amateur Data Interchange Formats, siehe Amateur Data Interchange Format #ADX
 Average Directional Movement Index zur Trenderkennung
 ADX (Band), französische Speed-Metal Band

adx steht für:
 Amdo (Sprache) (ISO-639-3-Code), in Amdo gesprochene tibetanische Sprache

Abkürzung